1-я ежегодная национальная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2003 более известной как Премия Муз-ТВ, состоялось 5 июня 2003 года в Москве. Местом проведения был выбран спорткомплекс «Олимпийский».

Голосование 
В начале марта телеканал разослал 120 анкет деятелям отечественного шоу-бизнеса, где каждому было необходимо определить список номинантов. Каждый деятель мог из предложенного списка выбрать по три номинанта в девяти номинациях. После определения троек, которые были объявлены 7 апреля, голосование продолжили зрители, которые могли заполнить и отправить бюллетень в редакцию телеканала, выбрав по одному номинанту в каждой категории. 20 мая завершилось голосование и начался подсчёт голосов.

Бюллетени были напечатаны в газете «Аргументы и факты», журнале Cool, а также была возможность проголосовать на официальном сайте премии.

Выступления

Номинанты

Специальные призы

Вещание 
Премию Муз-ТВ 2003, которая транслировалась в прямом эфире на канале Муз-ТВ 5 июня 2003 года, была дважды показана в сокращённом повторе на других телеканалах:

 14 июня 2003 года (через 9 дней) в 23:00 на «Первом канале», премия анонсировалась как «Первая национальная музыкальная премия».

 20 июля 2003 года (через полтора месяца) в 18:40 на СТС, в программе этого телеканала было прописано «Церемония вручения премий „Муз ТВ-2003“».

Инцидент 
Во время вручения тарелки в номинации «Лучшая рок-группа», Сергей Шнуров обнажился на сцене, затем кинул полученную тарелку в зрительный зал. Данный фрагмент не попал в прямой эфир.

Примечания 

Музыкальные премии России
2003 год в музыке России
Муз-ТВ
Культурные события в Москве
2003 год в Москве